Diospyros nitida är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Elmer Drew Merrill. Diospyros nitida ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 D. n. nitida
 D. n. peralata

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
nitida